Orchard (Iowa)
Orchard (Nebraska)
Orchard (Texas)
Orchard Homes
Old Orchard
Port Orchard

Desambiguações de topônimos